Słowo Noailhac może dotyczyć:
 Noailhac – francuska gmina w regionie Limousin
 Noailhac – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje, w departamencie Tarn
 Noailhac – dawna francuska gmina w regionie Midi-Pireneje, w departamencie Aveyron